

Film 
 Don't (1925), een Amerikaanse stomme komedie van Alfred J. Goulding uit 1925
 Don't (1974), een korte Amerikaanse documentairefilm uit 1974 over het leven van de monarchvlinder
 Don't, een 'fake trailer' van de film Grindhouse (2007)

Muziek 
 Don't (Elvis Presley), een nummer van Elvis Presley uit 1958
 Don't (Anouk), een nummer van Anouk uit 2001
 Don't!, een nummer van Shania Twain uit 2005
 Don't (Billy Currington), een nummer van Billy Currington uit 2008
 Don't (Ed Sheeran), een nummer van Ed Sheeran uit 2014
 Don't (Bryson Tiller), een nummer van Bryson Tiller uit 2015